Энтерпрайз ( — предприятие; предприимчивый, смелый) — распространённый топоним и карабоним.

Топонимы 
 Энтерпрайз — город в штате Алабама в США.
 Энтерпрайз — город в штате Невада в США.
 Энтерпрайз — город в штате Орегон в США.
 Энтерпрайз — город в штате Юта в США.
 Энтерпрайз — деревня в Северо-Западных территориях в Канаде.
 Энтерпрайз — тауншип в штате Миннесота в США.
  — невключенная территория в штате Огайо, США.
 USS Enterprise (BLDG 7115) (27 мая 2005 — н.в.) — рекрутская казарма ВМС США, по документам числящаяся кораблём.

Корабли

США

Континентальный флот 
 USS Enterprise (1775) — вооружённый шлюп (18 мая 1775 — 7 июля 1777)
 Enterprise (1776) — шхуна (20 декабря 1776 — февраль 1777)

Британский Королевский Флот

Пятнадцать кораблей Королевского флота носили название HMS Enterprise (или «Энтерпрайз»), еще один планировался, но отменен:

 HMS Enterprise — 24-пушечный корабль шестого ранга, бывший французский фрегат L’Entreprise, захвачен в мае 1705. Разбился в октябре 1707.
 HMS Enterprise — 44-пушечный корабль пятого ранга, спущен на воду в 1709 году. Прошел капитальный ремонт в 1718—1719, превращен в блокшив в 1740 , переоборудован в госпитальное судно в 1745 , продан в 1749 году.
 HMS Enterprise планировался как 44-пушечный корабль пятого ранга. Переименован в HMS Liverpool за пять месяцев до спуска, в 1741 году.
 HMS Enterprise — 8-пушечный шлюп, захвачен у испанцев в 1743. Использовался только в Средиземноморье, как посыльное судно и тендер, продан в 1748 на Минорке.
 HMS Enterprise — 50-пушечный корабль пятого ранга; заложен в 1693 году как HMS Norwich. Переименован в HMS Enterprise в 1744, перестроен в 44-пушечный пятого ранга; разбился в 1771 году.
 HMS Enterprise — 28-пушечный фрегат шестого ранга типа Enterprise; заложен в августе 1774, на рейдовой службе с 1790 года, отправлен на слом в 1807 году.
 HMS Enterprise — 10-пушечный тендер, попал в плен к американцам в 1775 году.
 HMS Enterprise — корабль, использовавшийся для портовой службы; спущен в 1778 как HMS Resource. Перестроен в 22-пушечную плавучую батарею в 1804 году, переименован в HMS Enterprise в 1806 , продан в 1816 году.
 HMS Enterprise — деревянная колесная канонерская лодка, закуплена в 1824, в службе до 1830 года.
 HMS Enterprise — научно-исследовательский барк; спущен в 1848 году, плавучий склад угля с 1860 года, продан в 1903 году.
 HMS Enterprise — планировался как деревянный винтовой шлюп. Заложен в 1861 г. переименован в HMS Circassian 1862, отменен в 1863 году.
 HMS Enterprise — бронированный шлюп, заказан как HMS Circassian, но переименован в 1862 году. Спущен в 1864 году, продан в 1884 году.
 HMS Enterprise — лёгкий крейсер типа Emerald. Спущен в 1919 году, продан в 1946 году.
 HMS Enterprise — прибрежное гидрографическое судно типа Echo (1957); спущено на воду в 1958, продано в 1985 году.
 HMS Enterprise — многоцелевое исследовательское судно типа Echo (2002) (гидрографическое / океанографическое), спущено в 2002, на 2009 год в строю.

ВМС США 
 USS Enterprise (1799) — 12-пушечная шхуна / 14-пушечный бриг (17 декабря 1799 — 9 июля 1823).
 USS Enterprise (1831) — 10-пушечная шхуна (15 декабря 1831 — 24 июня 1844)
 USS Enterprise (1874) — шлюп с парусным вооружением барка (шлюп-барк) (16 марта 1877 — 1 октября 1909)
 Enterprise (SP-790) моторная яхта (1917—1919)
 USS Enterprise (CV-6) — авианосец класса «Йорктаун», (12 мая 1938 — 17 февраля 1947)
 USS Enterprise (CVN-65) — атомный авианосец типа «Энтерпрайз» (25 ноября 1961 — 01 декабря 2012), первый атомный авианосец в мире

Другие транспортные средства 
 «Энтерпрайз» — воздушный шар, использовавшийся армией США во время гражданской войны в США.
 «Энтерпрайз» (OV-101) (1975—1985) — первый шаттл.
 TS Enterprise (T-AK-5059), бывшее USNS Cape Bon и SS Stella Lykes, учебное судно морской академии Массачусетса, названное в честь Энтерпрайза 1874 года, который был первым учебным судном академии.
 VSS Enterprise — суборбитальный космический корабль.

«Звёздный путь» 
В вымышленной вселенной «Звёздного пути» было десять кораблей с именем «Энтерпрайз».

 Энтерпрайз XCV 330 неизвестного класса (circa 2130s) из Star Trek: The Motion Picture и Star Trek: Enterprise.

Объединённая Земля 
 Энтерпрайз NX-01 — вымышленный звездолёт Звёздного флота объединённой Земли из сериала «Звёздный путь: Энтерпрайз».

Объединённая федерация планет 
 Энтерпрайз NCC-1701
 Энтерпрайз NCC-1701-A
 Энтерпрайз NCC-1701-B
 Энтерпрайз NCC-1701-C
 Энтерпрайз NCC-1701-D
 USS Enterprise NCC-1701-E
 USS Enterprise NCC-1701-F (ни разу не упоминался)
 USS Enterprise NCC-1701-J (показан в эпизоде Azati Prime сериала «Звёздный путь: Энтерпрайз»)

См. также 
 
 Жемчужина-Амерус Энтерпрайзис